Hamasaki ist der Familienname folgender Personen:

 Ayumi Hamasaki (* 1978), japanische Pop-Musikerin
 Takuma Hamasaki (* 1993), japanischer Fußballspieler